Владимир Сергеевич Антонов: Антонов, Владимир Сергеевич (1943—2020) — русский писатель и журналист.
 Антонов, Владимир Сергеевич (1932—2005) — украинский и советский музыкант-флейтист.